Hotetur Hotels & Resorts fue una cadena hotelera con base en Palma de Mallorca, que llegó a gestionar cerca de 50 establecimientos entre España y Caribe. Era la división hotelera del Grupo Marsans y sus hoteles acabaron formando parte del portfolio de Al-Andalus Managment Hotels bajo la marca BlueBay Hotels & Resorts, marca de lujo de Hotetur que fue adquirida por Al-Andalus y que acabó dando nombre a todos los hoteles del grupo.

Marcas 
Los hoteles y apartamentos de la cadena Hotetur Hotels, se agrupan bajo 3 marcas:

 Hotetur Hotels: Marca con una gran relación calidad-precio. Son hoteles y apartamentos vacacionales (3* y 4*) en zonas turísticas de gran afluencia, como las islas españolas y del Caribe.

 BlueBay Hotels & Resorts: Marca prémium de la compañía en destinos emergentes donde la calidad, servicio y la gastronomía deleitan a los huéspedes más exigentes. Los hoteles sitúan en Cuba, Riviera Maya, Tenacatita, República Dominicana y España. 

 BlueBay Vacation Club: club de vacaciones que forma parte de BlueBay Resorts, con presencia en las Islas Canarias, México y en la República Dominicana.

Destinos 

Mallorca
 Porto Colom
 Puerto de Alcudia
 Palmanova
 Paguera 

Islas Canarias
 Lanzarote
 Gran Canaria

México
 Riviera Maya
 Tenacatita
 Cancún

República Dominicana
 Puerto Plata
 Boca Chica

Cuba
 Varadero
 La Habana
 Cayo Coco

Enlaces externos 
 Hotetur Hotels
 BlueBay Resorts
 
 Hoteles Hotetur en Cuba  Reservas en línea en hoteles Hotetur de Cuba

Empresas de turismo de España
Cadenas hoteleras